En Pologne, Teodorów est le nom de : :

dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Teodorów, village du powiat d'Oława
 Teodorów, village du powiat de Polkowice

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Teodorów, village

dans la voïvodie de Łódź
 Teodorów, village du powiat de Brzeziny
 Teodorów, village du powiat de Łask
 Teodorów, village de la gmina de Będków
 Teodorów, village de la gmina de Budziszewice

voïvodie de Lublin
 Teodorów, village

dans la voïvodie de Mazovie
 Teodorów, village du powiat de Gostynin
 Teodorów, village du powiat de Siedlce
 Teodorów, village du powiat de Wołomin
 Teodorów, village du powiat de Zwoleń

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Teodorów, village

dans la voïvodie de Silésie
 Teodorów, village de la gmina de Janów 
 Teodorów, village de la gmina de Koniecpol